Рожде́ствено — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области, в составе Советского сельсовета.

Расположено в 100 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода на реке Сундовик.

В селе расположено отделение Почты России (индекс 606337).

Рождественский сельсовет 
Рождественский сельсовет включает в себя сёла Нелюбово и Картмазово и деревню Малые Бакалды.

Объединены в СПК «Родина» (бывший колхоз «Родина»)

История

Этапы зарождения села 

В конце XIV века русские уже жили здесь. Об этом говорит Нижегородская летопись. В ней говорится о том, как некий богатый купец Тарас Петров купил у татарского князя Муранчика 6 сёл на правом берегу Сундовика и стал заселять их выкупленными из татарского плена людьми. 

Так возникли первые русские поселения на земле Муранчиковой или, как теперь она зовется, Мурашкинской. Русские люди исповедовали христианство, а не магометанство, как татары. Потом были годы татарского ига, когда татарская конница громила русские селения. Так, в 1366 году ордынский хан Булак — Темир разорил и пожег все русские селения от реки Суры до Сундовика. Примечательно, что он не тронул ни одного татарского или мордовского селения. Русские люди все переносили стоически, как и подобает христианам. При нападении неприятеля мужчины с оружием в руках шли защищать своих близких. В январе 1547 года в Москве торжественно прошла коронация первого русского царя Ивана Васильевича (Грозного). Царь понимал, что развитие Русского государства невозможно без ликвидации угрозы со стороны ханств Поволжья. 

Царь поставил задачу — присоединить земли Поволжья к России. 2 октября 1552 года Иван Грозный покорил Казань, и на Руси наступили сравнительно спокойные времена. Покорённые татарские земли царь раздал своим воеводам, которые построили на них селения, будущие уездные центры: Воротынец, Княгинино, Бутурлино (Нижегородская область), Большое Мурашкино. Б-Мурашкино уездным центром не стало и вместе с близлежащими селами, включая Рождествено, вошло в состав Курмышского уезда Симбирской губернии. В память об этом периоде истории одну из частей села Рождествено до сих пор называют Курмышом. 

Христиане, жившие на территории земли Мурашкинской, как и повсюду в Поволжье, стали обращать в свою веру мордву — коренных жителей края.
Мордва была языческим народом. В лесах возле источников воды у неё были свои святилища, куда собирались на моления сотни людей. Они поклонялись могучим силам природы, берегли её мудрое устройство. Мордва подразделялась и ныне подразделяется на два народа, имеющие свои языки: эрзя и мокша, которые с давних пор осознают себя как одна народность. Русские поселенцы, проживая в лесах среди мордвы, узнавали имена языческих богов. Например, считалось, что верховным богом был Нишке (у эрзи), или Шкай (у мокши), другие боги «отвечали» за природные сферы, почитались и духи — хранители земли и воды: Мастор-ава — мать-земля, Ведь-ава — мать-вода, Вирь-ава — мать леса, Палсь-ава — мать-поле. (По-мордовски — «ава» — женщина, мать). 

С приходом русских пахарей пришла другая эпоха — эпоха развития земледелия, более высокой культуры. Других производственных отношений. Полудикий образ коренного населения не выдержал нового, часть мордвы уходила вглубь лесов, другая начала растворяться среди пришельцев. Основным занятием русских поселенцев было хлебопашество. День ото дня между русскими и мордвой укреплялись экономические, бытовые связи, со временем и родственные: русские парни женились на мордовках, мордвины — на русских девушках. 

Возникшие с приходом русских селения в государственных бумагах не значились, официальных представителей государства в них не было, но московские законы действовали: избирался старейшина селения, пресекались злодеяния, соблюдались права собственности. Официальный закон пришел сюда с появлением царских чиновников, священнослужителей. Новое селение бралось на учёт и отписывалось к царю.

К середине XVII века Русь твердо стояла на землях мордвы. Опорой государю служила православная церковь, которая направляла своих священников для поддержания веры у новоселов и обращения в христианство языческой мордвы.

До крестьянской реформы 1861 года Рождествено было государственным селом, то есть какому-либо барину в крепостное время не принадлежало. Селение было вотчиной Владимирского Рождественского монастыря, монастырь сам был селению помещиком.

Хронограф 
Источник — Рождественская сельская библиотека.

1552 год. Царь Иван Грозный покорил Казань и раздал татарские земли своим воеводам, которые построили на них селения, будущие уездные центры: Воротынец, Княгинино, Бутурлино, Б-Мурашкино. Б-Мурашкино не стало уездным центром, а вместе с близлежащими сёлами, в том числе и Рождествено, вошло в состав Курмышского уезда Симбирской губернии.

Начало XVIII века. По указу Екатерины II Б-Мурашкинский край переведён из состава Курмышского уезда в Макарьевский.

1783 год. В селе Рождествено построен храм Рождества Христова (информация о Богородице-Рождественской (Знаменской) церкви села Рождествено Княгининского уезда Нижегородской губернии, основанной в 1783 (1788) годах, которая содержится в Рождественской сельской библиотеке, почерпнута из клирской ведомости за 1871—1872, 74 и 76-87 годы). С этого момента Рождествено принято называть селом.

1788 год. В Рождествено построена вторая (зимняя) церковь в честь преподобного Александра Невского.

Конец XIX века. Образуется Княгининский уезд, и Б-Мурашкино входит в него на положении волостного села.

1918 год. Уезд продолжает называться Княгининским, но чиновники новой власти переезжают в Б-Мурашкино, заняв роскошные дома, реквизированные у местных богачей. Недолго пришлось побыть Б-Мурашкино в роли уездного центра. Это был достаточно большой даже по тем временам уезд. В него входили 18 волостей с населением в 131 тыс. человек, живущих на территории нынешних Княгининского, Бутурлинского и Перевозского районов.

1923 год. Княгининский уезд расформирован. Все имеющиеся селения распределены по соседним уездам. Б-Мурашкинская волость вошла в Лысковский уезд, не прихватив с собой территорию сёл (Рождествено, Нелюбово) и деревень (Богохранимая − впоследствии она получила название Малые Бакалды, а также Красная Слобода, Николаевка), которые отошли к Бутурлинской волости.

1924 год. Б-Мурашкинская волость расширяется. В числе переданных в Б-Мурашкинскую волость: из Потаповской волости село Картмазово с посёлками УИК, Майдан, Покровка, Петровка. Посёлок УИК был назван в честь Уездного Исполнительного Комитета.

1929 год. Принято решение изменить порядок территориального деления Советского Союза. Вместо губерний и волостей территории стали делиться на области и входящие в их состав районы. 15 февраля в селе Рождествено организуется колхоз «Борьба» из 8 хозяйств. В него вошли: И. Н. Бебнев, М. Д. Разин, А. В. Мартынов, С. Ф. Рябов, Т. А. Сорокин, Е. М. Козлова, С. Е. Пузанков. В том же году в селе Картмазово образован колхоз «Память 21 января». Его первым председателем был Шашков. 10 июня постановлением ВЦИК был организован Б-Мурашкинский район с центром в селе Б-Мурашкино. В Б-Мурашкинский район почти целиком вошла территория нынешнего Княгининского района. Город Княгинино был переименован в село районного подчинения. В таком составе Б-Мурашкинский район просуществовал до лета 1944 года, когда из него вновь выделили Княгининский район. Из Бутурлинского района в Б-Мурашкинский перешли сёла Рождествено и Нелюбово, деревни Николаевка и Малые Бакалды, Картмазово.

1930 год. На территории деревни Красная Слобода возникает колхоз «Новый Труд».

1934 год, ноябрь. По инициативе местных комсомольцев в селе Рождествено открывается изба-читальня. Один из них Иван Григорьевич Дерунов (1918 г.р.) предоставил свой дом и руководил избой-читальней. В работе И. Г. Дерунову помогали учителя супруги Пётр и Александра Александровна Успенские.

1936 год, декабрь. В селе открылась бюджетная библиотека.

1937 год, ноябрь. Из зимней церкви на берегу Сундовика построен большой клуб, где для библиотеки была выделена самая большая и светлая комната. Заведовала клубом-библиотекой Романова Ефросинья Васильевна. В клубе появилось своё кино и 13 музыкальных инструментов для организации оркестра.

1940 год. В районе развёрнуто широкое строительство дороги Бутурлино — Большое Мурашкино.

1941 — 1945 годы. Трудное это было время даже здесь, куда не залетел ни один снаряд, не долетел ни один немецкий самолёт. Из колхоза на фронт ушли все трудоспособные мужчины. На полях остались женщины, старики и подростки. Ежедневно лились слёзы то в одном, то в другом доме. Пошли похоронки. Выжили. Дождались Победы. Дорого обошлась сельчанам Победа: не вернулись в Рождественский сельский совет 412 человек.

1944 год. Рождественский колхоз «Борьба» разделён на два хозяйства: «Борьба» — председатель Бовин Алексей Иванович; «8 Марта» — председатель Рябов Иван Степанович. Из картмазовского колхоза «Память 21 января» выделяется колхоз «Победа» (посёлок Красная Поляна и УИК).

1951 год. Укрупнение колхозов. Объединились «Борьба», «8 Марта», «Новый Труд», образовав крупный колхоз «Имени Шверника». Колхоз «Победа» вновь вошёл в хозяйство «Память 21 января». Соединились колхозы Нелюбово и Малых Бакалд, образовав колхоз «Память Чкалова» (это до 1963 года Бутурлинский район).

1957 год. Колхоз имени Шверника (главная усадьба в селе Рождествено) и колхоз «Память 21 января» (главная усадьба в селе Картмазово) были объединены в одно коллективное хозяйство под названием «Россия», его председателем стал Сергей Афанасьевич Торгашов.

1963 год, апрель. Большемурашкинский район расформировывается, его селения передаются в подчинение Кстовскому, Лысковскому и Перевозскому районам. Селения Рождественского сельсовета передаются в Перевозский район, колхоз «Россия» объединен с колхозом «Память Чкалова», тем самым образован крупный колхоз «Родина», первым председателем которого становится Александр Петрович Толмачёв. В 1965 году его председателем стал Ермаков Иван Григорьевич, чьё имя бывшие колхозники и в XXI веке вспоминают с благодарностью.

1965 год, 27 января. Большемурашкинский район восстановлен на прежней своей территории. От Перевозского района он получил, кроме селений Рождественского сельсовета, деревни Медвежью Поляну, Сысоевку, а от Лысковского — сёла Ивановское, Шахманово, деревни Синцово, Афанасьевку, Андреевку.

2009 год, 7 сентября. Рождественский сельсовет прекратил существование, и село Рождествено вошло в объединённый Советский сельсовет.

Примечания

Ссылки 
 Карта Княгининского уезда 1867 года
 Лист карты N-38-6 Бол. Мурашкино. Масштаб 1: (в 1 см 1 км). Состояние местности на 1984 год. Издание 1989 года.
 Подробная карта автомобильных дорог Лысковского района и окрестных районов Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
 Топографическая карта Нижегородской области (в 1 см 2 км), 2001 
 Подробная топографическая карта Нижегородской области (в 1 см 1 км), 2005 
 Карта Нижегородской области
 Атлас Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», 2011.
 Подробная карта автомобильных дорог Лысковского района и окрестных районов Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие». 
 
 

Населённые пункты Большемурашкинского района